Gornja vas (Šmarje pri Jelšah), een plaats in de Sloveense gemeente Šmarje pri Jelšah
 Gornja vas (Zreče), een plaats in de Sloveense gemeente Zreče